Медовиков Никита Петрович ( — , Ленинград, СССР) — российский советский живописец и педагог, член Ленинградского Союза художников.

Биография 
Медовиков Никита Петрович родился 29 апреля 1918 года. В 1937 поступил на живописный факультет Ленинградского института живописи, скульптуры и архитектуры при ВАХ. Участник Великой Отечественной войны. Был тяжело ранен, потерял ногу, получив разрывную пулю в колено. После всю жизнь ходил на протезе. Демобилизовался по ранению. 

В 1950 окончил институт по мастерской В. М. Орешникова с присвоением квалификации художника живописи. Дипломная работа — картина «Нахимов при Синопе».

Участвовал в выставках с 1950 года, экспонируя свои работы вместе с произведениями ведущих мастеров изобразительного искусства Ленинграда. В том же году был принят в члены Ленинградского Союза художников. Писал жанровые картины, пейзажи, портреты, занимался монументальной живописью. Преподавал в Ленинградском институте живописи, скульптуры и архитектуры на кафедре живописи, доцент. Автор работ «На Белой» (1957), «Великий Устюг. Белая ночь», «Ладога. Берег с цветами», «Серый день на Ладоге» (все 1958), «Набережная Невы», «Аллея в Новой Деревне», «Ладожский фиорд. Пейзаж» (все 1960), «Юность», «Васильевский остров. Зима» (обе 1961), «Тоня», «Утро. Река Свирь» (обе 1962), «Дима», «Ленинград. Осень», «Река Сухонь» (все 1964), «Яхтсмены» (1966), «Лето» (1968), «Автопортрет», «К жизни» (обе 1980).

Скончался 19 апреля 1982 года в Ленинграде на 64-м году жизни. 

Произведения Н. П. Медовикова находятся в музеях и частных собраниях России, Украины, Японии, Германии, Франции.

Примечания

Выставки

Источники 
 1917 — 1957. Выставка произведений ленинградских художников. Каталог. — Л: Ленинградский художник, 1958. — с.21.
 Осенняя выставка произведений ленинградских художников 1958 года. Каталог. — Л: Художник РСФСР, 1959. — с.18.
 Выставка произведений ленинградских художников 1960 года. Каталог. — Л: Художник РСФСР, 1963. — с.13.
 Выставка произведений ленинградских художников 1960 года. Каталог. — Л: Художник РСФСР, 1961. — с.27.
 Выставка произведений ленинградских художников 1961 года. Каталог. — Л: Художник РСФСР, 1964. — с.27.
 Осенняя выставка произведений ленинградских художников 1962 года. Каталог. — Л: Художник РСФСР, 1962. — с.18.
 Каталог весенней выставки произведений ленинградских художников 1965 года. — Л: Художник РСФСР, 1970. — с.21.
 Осенняя выставка произведений ленинградских художников 1968 года. Каталог. — Л: Художник РСФСР, 1971. — с.11.
 Изобразительное искусство Ленинграда. Каталог выставки. — Л: Художник РСФСР, 1976. — с.37.
 Зональная выставка произведений ленинградских художников 1980 года. Каталог. — Л: Художник РСФСР, 1983. — с.17.
 Справочник членов Ленинградской организации Союза художников РСФСР. — Л: Художник РСФСР, 1980. — с.76.
 Matthew Cullerne Bown. A Dictionary of Twentieth Century Russian And Soviet Painters. 1900 — 1980s. — London: Izomar Limited, 1998.
 Иванов С. В. Неизвестный соцреализм. Ленинградская школа. — Санкт-Петербург: НП-Принт, 2007. — с.367, 388, 391, 392, 393, 395, 396, 404, 405. ISBN 5-901724-21-6, ISBN 978-5-901724-21-7.
 Юбилейный Справочник выпускников Санкт-Петербургского академического института живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина Российской Академии художеств. 1915—2005. — Санкт Петербург: «Первоцвет», 2007. — с.63.

См. также 
 Список живописцев Ленинградского Союза художников

Художники СССР
военные химики Великой Отечественной войны
Члены Союза художников СССР
Художники Санкт-Петербурга
Выпускники Санкт-Петербургской академии художеств имени Ильи Репина
Художники России
Члены Санкт-Петербургского Союза художников